Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van maart 2007 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 16 maart 2007.

Vrouwen 03